Convento de São Bernardo pode referir-se a:

Portugal
 Mosteiro de Nossa Senhora da Assunção de Tabosa, em Carregal, Sernancelhe
 Convento das Bernardas (Santiago), em Santiago (Tavira)
 Convento de São Bernardo (Portalegre), em Portalegre

Desambiguação